O termo Torre do Relógio pode designar as seguintes torres:

Em Portugal
 Torre do Relógio (Caminha)
 Torre do Relógio (Figueira da Foz)
 Torre do Relógio (Marvila)
 Torre do Relógio (Queluz)
 Torre do Relógio (Serpa)
 Torre do Relógio (Tentúgal)
 Torre do Relógio (Terena)
 Torre do Relógio (Vila de Frades) 
 Torre do Relógio (Horta)
 Torre do Relógio de Alegrete
 Torre do Relógio Velho
 Torre do Relógio (Mêda)

Na ficção
 Torre do Relógio (DC Comics), do universo de histórias em quadrinhos

Ver também 

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas